Чамарти́н () — многозначный термин.

 Чамартин (Мадрид) — административный район Мадрида.
 Чамартин (вокзал) — крупная железнодорожная станция в Мадриде.
 Чамартин — город в провинции Авила.
 Чамартин (стадион) — футбольный стадион в Мадриде, снесённый в 1946 году.